Пристань-Пржевальск — посёлок городского типа в Киргизии. Подчинён администрации города Каракол Иссык-Кульской области. Расположен в 12 км к северо-западу от Каракола на берегу озера Иссык-Куль, у места впадения в озеро реки Каракол.

Население — 2917 жителей.

Статус посёлка городского типа получил в 1944 году в связи с переносом в 1942-м году, на это место части эвакуированного завода № 182  из г.Махачкала. Основная, производственная часть завода расположилась в г.Алма-Ата Каз.ССР получив название: машиностроительный завод имени Кирова, в посёлке  Пристань-Пржевальск была создана испытательная база этого завода. В советское время машиностроительный завод имени Кирова был одним из ведущих дизелестроительных и торпедостроительных заводов СССР. 

В настоящее время завод носит название "Улан" и производит промышленное оборудование. 

В 20 км на запад, у села Койсары (Покровка), располагается российская испытательная военно-морская база по испытанию торпедного и минного вооружения.

Рядом с Пристанью-Пржевальской находится могила и мемориальный комплекс известного русского путешественника, Николая Михайловича Пржевальского.

Здесь же, неподалеку от могилы Н.М.Пржевальского был похоронен известный советский киноактёр 30-х годов  Иван Хрисанфович Новосельцев. скончавшийся здесь во время съёмок  фильма В. Брауна «Пропавший без вести».

В дореволюционное время, на этом месте располагался дачный посёлок состоятельных жителей города Каракол.

Поселок связан шоссейными дорогами: с городом Каракол(бывш. Пржевальск), селом Михайловка и селом Липенка.

Население

Известные уроженцы 
Григорашенко, Игорь Андреевич — российский офицер, старший лейтенант, есаул Оренбургского казачьего войска, участник Первой чеченской войны, штурма Грозного (1994—1995). Кавалер ордена Мужества и серебряного креста «За возрождение Оренбургского казачества» (обе награды посмертно). Известен как герой документального фильма «Ад» Александра Невзорова и прототип для Игоря Григоращенко — персонажа фильма «Чистилище».

Примечания 

Населённые пункты Иссык-Кульской области
Посёлки городского типа Киргизии